Лопариха — река в России, протекает по Макарьевскому району Костромской области. Устье реки находится в 96 км от устья Унжи по правому берегу. Длина реки составляет 10 км.

Притоки: Ведовка и Быковка.

Река пересекает автодорогу  в деревне Бакшеево.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Унжа от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассей притоков Волги ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010300312110000016034.

Примечания 

Притоки Унжи (приток Волги)
Реки Макарьевского района